Департамент Кусамен  () — департамент в Аргентине в составе провинции Чубут.

Территория — 16250 км². Население — 20919 человек. Плотность населения — 1,30 чел./км².

Административный центр — Кусамен.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Чубут.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Рио-Негро
на востоке — с департаментом Гастре
на юге — с департаментами Футалеуфу, Лангиньео
на западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:
Кусамен
Чолила
Эль-Ойо
Эль-Майтен
Эпуен
Гуальхайна
Лаго-Пуэло

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Чубут